Воха — многозначный термин:

  — район в Бима Регенси, провинция Нуса Тенгара Барат, Индонезия
 Воха — Васильев, Владимир Николаевич (писатель)
 Воха — Жога, Владимир Артёмович